La Sierrita peut désigner :

La Sierrita : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Mara dans l'État de Zulia ;
 La Sierrita : capitale de la paroisse civile de La Sierrita, dans la municipalité de Mara dans l'État de Zulia.

Homonymie de toponyme